Mysterium, mystery, mysterier, eller mystisk har flere betydninger:

Religion 
 "Hellige mysterier", overnaturlige fænomener knyttet til en guddom eller religiøs ideologi.
 "Mysteriespil", en form for middelalderlig europæiske dramatisk teater der beskæftiger sig med religiøse temaer.
 Mysteriereligion eller mysteriekult – en samlebetegnelse for religioner, hvis centrale ritualer er hemmelige.
 De eleusinske mysterier – en berømt mysteriereligion i det antikke Grækenland.
 Mystik eller Mysticisme – en religiøs praksis hvor aktøren stræber efter at opnå en særlig mental forbindelse til den transcendente og mere ægte/bedre verden 
 mystiker – en person, der søger enhed med det guddommelige

Kultur

Genrer 
 "Mysterie Fortælling" – et løst defineret udtryk, der ofte bruges som synonym for detektivhistorie.
 "Mystery film" – en undergenre af den mere generelle kategori kriminalfilm og til tider thriller genren.

Litteratur 
 "Mysterier" – en roman af Knut Hamsun.
 Mystiske historier – en novellesamling af Agatha Christie.
 Mysteriet i Marlow – en spændingsroman fra 1924, skrevet af Agatha Christie.
 Mysteriet i Flækkeby er Jumbobog nr 315

Musik 
 "Mystery" – et album udgivet i 1994 af Faye Wong
 "Mysterious", fra albummet "Eye II Eye" af Scorpions 
 "Mystery" (Live sang), fra 2006-albummet "Songs from Black Mountain" af Live

Film og tv 
 Mysteriet Blackville –  dansk stumfilm fra 1917.

Andet 
 Mysterium eller Gåde – er noget som ikke umiddelbart lader sig løse.
 Mysteria Mystica Aeterna – var en okkult orden oprettet i 1906 af Rudolf Steiner
 Mystique – en fiktiv figur i X-Men.
 Mystery shopper – en metode til at evaluere, om tingene fungerer ude i butikken.
 Mysticeti eller Bardehvaler – en underorden af hvaler
 Helgenspil.
 Løndom,  lønvisdom.

Se også 
 Mystic River
 Mystic Seaport

pt:Mistério (desambiguação)